Schedotrigona är ett släkte av mångfotingar. Schedotrigona ingår i familjen Metopidiotrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Schedotrigona